Реталулеу — топоним.

 Реталулеу (город) — город в Гватемале.
 Реталулеу (департамент) — департамент в Гватемале.